I. Miksa német-római császár (1459–1519)
 I. Miksa magyar király, II. Miksa néven német-római császár (1527–1576)
 I. Miksa bajor választófejedelem (1573–1651)
 I. Miksa bajor király (1756–1825)
 I. Miksa mexikói császár (1832–1867)